Takeo – miasto w południowej Kambodży.
 Takeo – miasto w Japonii, w prefekturze Saga.
 Takeo – japońskie imię.